Министерство культуры Сирии — правительственное министерство Сирийской Арабской Республики, ответственное за вопросы культуры в стране.

Министры культуры 
 Наджах аль-Аттар (1976—2000)
 Маха Канут (2000 — 13 декабря 2001 года)
 Наджва Кассаб Хасан (13 декабря 2001 г. — 10 сентября 2003 г.)
 Махмуд аль-Сайед (10 сентября 2003 г. — 21 февраля 2006 г.)
 Рияд Наасана Ага (21 февраля 2006 г. — 3 октября 2010 г.)
 Риад Исмат (3 октября 2010 г.- 29 марта 2010 г.) (14 апреля 2011 г. — настоящее время)

Ссылки 
 Официальный сайт

Сирия
Культуры
Культура Сирии